Hołowieńczyce – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim
 Hołowieńczyce – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie stołpeckim